Hauserbach und Hauser Bach sind geographische Namen:

Gewässer:
 Hauser Bach (Mühlbach), rechter Oberlauf des Mühlbachs (zum Lech bei Herzogsägmühle) bis unterhalb Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Hauser Bach (Regen), rechter Zufluss des Regens in Walderbach, Landkreis Cham, Bayern
 Hauser Bach (Salzach), linker Zufluss der Salzach bei Hauserdorf, Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Hauser Bach (Windach), linker Zufluss der Windach bei Obermühlhausen, Markt Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern

 Hauserbach (Achartinger Bach), rechter Oberlauf des Achartinger Bachs (zum Reitbach, zur Salzach) bis Schönberg, Gemeinde Anthering, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg 
 Hauserbach (Dünnbach), linker Zufluss des hier noch Deimerbach genannten Dünnbachs gegenüber von Beltheim, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz 
 Hauserbach (Kinzig), linker Zufluss der „Schwarzwälder“ Kinzig bei Hausach-Dorf, Stadt Hausach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Hauserbach (Lobmingbach), rechter Zufluss des Lobmingbachs (zur Mur) bei Kleinlobming , Gemeinde Lobmingtal, Bezirk Murtal, Steiermark
 Hauserbach (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zur Lahn) in Marienfels, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz 
 Hauserbach (Paar), rechter Zufluss der Paar vor Walleshausen, Gemeinde Geltendorf, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Hauserbach (Veybach), am Oberlauf Weyer Bach, rechter Zufluss des Veybach in Eiserfey, Stadt Mechernich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Ortschaft:
 Hauserbach (Hausach), Zinken im Gemeindeteil Einbach der Gemeinde Hausach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hausener Bach
 Häuserbach